TMS je akronim za:

 Tehniški muzej Slovenije
 Transkranialna magnetna stimulacija, elektrofiziološka metoda